Ревальд ( или  ) — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Ревальд, Герхард (род. 1929) — генерал-лейтенант армии ГДР, военный врач, начальник военно-медицинской службы.
 Ревалд, Джон (Ревальд; 1912—1994) — американский искусствовед, специалист по импрессионизму. 
 Ревальд, Джулия — американская актриса.

См. также 
 Ревальде — название деревни Гросс-Аугштучен в Восточной Пруссии в 1930—1945 годах, ныне в входит в состав посёлка Лосево Калининградской области.